El Instituto da Familia es una fundación gallega de carácter benéfico-social al servicio de personas y familias, buscando su promoción integral. Ofrece formación a terapeutas, profesores y toda aquella persona que quiera dedicarse al acompañamiento y especializarse en estas áreas.

Historia 
El Instituto da Familia fue fundado en 2013 por Leonardo Lemos Montanet. Encomendadas entonces la dirección a Xosé Manuel Domínguez Prieto y la gerencia a Isabel de Aguiar Fernández, sus actividades comenzaron en 2015, girando en torno a dos núcleos complementarios: el formativo y el asistencial. 

Su sede central está situada en Orense (Galicia), aunque sus actividades se desenvuelven presencialmente en toda España y online, en todo el mundo.

El Instituto da Familia tiene como marco legal la Fundación Amigos de la Barrera, la cual está clasificada como fundación benéfico-social por orden de la Consellería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Administraciones Públicas de la Xunta de Galicia del 9 de junio del 2004 y declarada de interés gallego por orden de la Consellería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado del 22 de julio de 2004.

Aportaciones 
El Instituto da Familia es un centro pionero en el área del Coaching familiar y matrimonial y en el desarrollo, tanto teórico como práctico, del Acompañamiento personal y comunitario.

Sus actividades formativas son presenciales y online y están centradas en la metodología del Acompañamiento personal, el Acompañamiento familiar y de heridas, la gestión afectiva y el Acompañamiento educativo. Su equipo docente imparte cursos, talleres y da conferencias, de modo presencial, en toda España y, online, en muchos países de habla hispana.

Además, en cada provincia de Galicia tiene abiertos desde 2013 centros de formación para padres y madres y, en Ourense, funciona desde 2015 su Centro de Acompañamiento Familiar. En él se realizan procesos de acompañamiento personal o comunitarios y de coaching personalista a nivel individual, matrimonial y familiar.

Por otro lado, la fundación promueve varias iniciativas de carácter social (alguna de ellas premiada) a través de las cuales hace posible que jóvenes y mayores de 65 años se encuentren, compartan sus vidas y colaboren en proyectos de distinta índole situados tanto en el ámbito urbano como rural.

En esta misma línea, se ocupa de favorecer el bienestar físico y emocional de los mayores gallegos o residentes en Galicia. Semanalmente, entre las cuatro provincias, son atendidos una media de cien de ellos, con los que se trabaja la movilidad, la memoria y la creatividad, se habla de hábitos saludables (incluyéndose entre ellos, por ejemplo, actividades como el uso adecuado de las nuevas tecnologías…), de nutrición, de gestión afectiva, de heridas emocionales, del duelo…

También la población migrante es una de las principales beneficiarias de las actividades desarrolladas por la institución. Personas procedentes de diversos puntos de Latinoamérica y África, así como decenas de retornados gallegos, son acompañados a nivel personal y grupal para que su inserción en la comunidad gallega le resulte más sencilla y les ofrezca mayores oportunidades a nivel relacional, comunitario, laboral, etc.

Desarrolla programas para dar respuesta a dos de las necesidades más presentes en la sociedad actual: apoyo y promoción de la mujer y prevención y sensibilización ante el suicidio y las conductas autolesivas en jóvenes y adolescentes.

Desde 2016, el Instituto da Familia guioniza y produce programas de televisión mensuales sobre educación y familia.

Referencias 
Colaboración con Incorpora (Saúde mental FEAFES Galicia)

El Instituto da Familia estrecha sus lazos con Latinoamérica

III Seminario sobre Acompañamiento, psicoterapia y práctica clínica

Colaboración con Fundación Edelvives

Enlaces externos 

 Sitio web oficial
 Centro de Acompañamiento Familiar
 Canal de Youtube
 Blog "Acompañando"

Fundaciones de Galicia